Поленов Василий:
 Поленов, Василий Алексеевич (1776—1851) — писатель, академик, дед художника Василия Поленова.
 Поленов, Василий Дмитриевич (1844—1927) — русский художник.